QSV est un code, qui signifie:
 « Dois-je transmettre une série de V sur cette fréquence (ou sur… kHz) (ou…MHz) ? » selon le code Q.

QSV est un sigle qui signifie :
 Question socialement vive

Code Q